Gullikson ou Gulliksson est un nom propre qui peut faire référence à l’une des personnes suivantes :
 , (1967 -), musicien sudéois;
 Tim Gullikson (1951- 1996) et Tom Gullikson (1951- ), jumeaux et joueurs de tennis américains ;

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme